Lidas kan syfta på:

 Lidas – ett smeknamn för Nils Liedholm
 Lidas – ett smeknamn för Niklas Lidström